Lipstick kan syfta på:

Lipstick (låt av Jedward) – en låt framförd av den irländska duon Jedward 2011
 Lipstick (låt av Tamia) – en låt framförd av den kanadensiska sångaren Tamia
Lipstick – en amerikansk film från 1976, se Våldtäkten
Lipstick on Your Collar – en sång skriven av Edna Lewis (text) och George Goehring (musik) 1959
 Läppstiftsdjungel (originaltitel: Lipstick Jungle) – en roman av Candace Bushnell
Lipstick Jungle (TV-serie) – en amerikansk dramaserie baserad på romanen
 Lipstick Rock – en ö i Australien